Окінчець — білоруське та польське прізвище.

Відомі носії 
 Олександар Окінчець (1839–1886) — медик, мемуарист, учасник повстання 1863 року
 Людвіг Станіслав Фадей Окінчець (1835–1903) — лікар, учасник повстання 1863 року
 Владислав Віктор Окінчець (1829–1891) — лікар, учасник повстання 1863 року
 Фабіан Окінчець (1886–1943) — білоруський громадський діяч, голова Білоруської націонал-соціалістичної партії
 Фелікс Окінчець (1798? — після 1863) — учасник повстань 1831 та 1863 років
 Чеслав Окінчець (* 1955) — литовський юрист, діяч польської національної меншини
 Юзеф Теодор Окінчець (1879–1954) — французький хірург, син Олександра Окінчеця

Білоруські прізвища
Польські прізвища